

Televisione 
 Running Man – programma televisivo
 Running Man – serie televisiva taiwanese del 2017

Altro 
 Running Man – passo di danza
 Running Man – personaggio del videogioco Metal Gear 2: Solid Snake

Pagine correlate 
 The Running Man